Адзельо (Azeglio) — топоним и имя собственное.

 Адзельо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.

Фамилия 

 Известные носители:

 Адзельо, Массимо (1798—1866) — итальянский беллетрист, участник борьбы за объединение Италии.
 Адзельо, Роберто (1790—1862) — итальянский политик, сенатор и живописец.

Имя 

 Известные носители:

 Вичини, Адзельо (род. 1933) — итальянский футболист.